Plurale di casata
 Casate – l'unica frazione di Bernate Ticino nella città metropolitana di Milano
 Casate – frazione di Bellagio in provincia di Como